Bundestagswahlkreis 187 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Odenwald (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Darmstadt (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Emmendingen – Lahr (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Donaueschingen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Emmendingen (1949 bis 1961)